Blücher kan have flere betydninger:
 Gebhard Leberecht Blücher – preussisk generalfeltmarskal
 Blücher (adelsslægt) – tysk adelsslægt
 Blücher (korvet) – tysk korvet.
 Blücher (panserkrydser) – tysk panserkrydser.
 Blücher (svær krydser) – svær tysk krydser, sænket i Oslofjorden 9.april 1940.
 Blücher (lokomotiv) – engelsk lokomotiv konstrueret af George Stephenson.
 Blücher (marskal) - sovjetisk marskal

Se også 
 Bluchersko - et andet navn for Derbysko

Tyske efternavne